Pottsville steht für:
 Pottsville (Arkansas), US-amerikanischer Ort
 Pottsville (Kentucky), Unincorporated Community in Graves County, Kentucky, USA
 Pottsville (Pennsylvania), US-amerikanischer Ort
 Pottsville (Texas), Unincorporated Community in Hamilton County (Texas), Texas, USA

 Pottsville (New South Wales), Ort in der LGA Tweed Shire, Region Northern Rivers, New South Wales, Australien

Siehe auch:
 Pottstown